Dipropyleenglycol, een chemische verbinding
 De Persgroep, een voormalige Belgische uitgever
 DPG Media, een Belgisch/Nederlands mediabedrijf, opvolger van bovenstaande